La première saison de The Voice UK, émission de télévision britannique de télé-crochet, a été diffusée sur BBC One du  au . La présentation de cette première saison a été confiée à Holly Willoughby et Reggie Yates.

Coachs 
Tom Jones, Jessie J, will.i.am des Black Eyed Peas, et Danny O'Donoghue de The Script sont les coachs de cette saison.

Candidats

Étape 1 : Les auditions à l'aveugle

Épisode 1 : 24 mars 2012

Épisode 2 : 31  mars 2012 
La seconde soirée d'auditions à l'aveugle a été diffusée le .

Notes et références

Notes

Références 

Royaume-Uni, Saison1
Saison d'émission de télévision